Танзанійська Прем'єр-ліга 2011—12 (, ) — 48-й сезон чемпіонату Танзанії, який проходив із 15 вересня 2012 по 18 травня 2014. Чемпіоном у 17-й раз став Сімба.

Учасники 

У чемпіонаті брали участь 14 команд:

Турнірна таблиця 

|}

Посилання 
Статистика на RSSSF 

Чемпіонату Танзанії з футболу
2012 у футболі
2011 у футболі